Holmevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmevattnet, Västergötland, sjö i Hålanda socken i Ale kommun,  (66,7 ha)
Holmevattnet (Hede socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (2,4 ha)
Holmevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (3,4 ha)
Holmevattnet (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Lilla Holmevattnet, sjö i Uddevalla kommun,  (7,03 ha)
Stora Holmevattnet, sjö i Uddevalla kommun,  (7,99 ha)
Holmevattnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (47,4 ha)
Holmevattnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (14,8 ha)
Holmevattnet (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (12,1 ha)
Holmevattnet (Lerdals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Munkedals kommun,  (9,79 ha)
Holmevattnet (Valbo-Ryrs socken, Dalsland), sjö i Munkedals kommun,  (1,1 km²)

Se även
Holmevatten
Holmvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn